Karine Sergerie (1985 -), une taekwondoïste canadienne.
 Kathleen Sergerie, une chanteuse populaire canadienne.